Rheinisch-westfälisch ist ein Begriff zur Bezeichnung der Herkunft, eines Standorts oder eines – meist geschäftlichen – Einzugs- oder  Interessenbereich in den „Westprovinzen“ Preußens, der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen. Insbesondere durch die Industrialisierung und die Entstehung des Ruhrgebiets ergaben sich im 19. und 20. Jahrhundert im Gebiet dieser Provinzen eine Vielzahl von Verflechtungen. Seit Auflösung dieser Provinzen im Jahr 1946 bezieht sich der Begriff nicht immer auf deren historisches Gebiet, sondern – als Synonym des Begriffs nordrhein-westfälisch – auf das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Der Begriff zeigt sich in zahlreichen Namen und Bezeichnungen, etwa in:

 Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften (1970–1993)
 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg für Hörgeschädigte
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE)
 Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
 Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V.
 Rheinisch-Westfälische Hüttenschule
 Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet, auch Rheinisch-Westfälisches Kohlen- und Industriegebiet
 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (rwi)
 Rheinisch-Westfälischer Journalistenverband
 Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat
 Rheinisch-Westfälische Straßen- und Kleinbahnen GmbH
 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)
 Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft
 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv
 Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien
 Rheinisch-Westfälische Wohnstätten
 Rheinisch-westfälisches Urkataster
 Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde
 Rheinisch-Westfälische Zeitung

 Des Weiteren findet sich im historischen Kontext zuweilen die Bezeichnung „Rheinisch-Westfälischer Städtebund“ für den ersten Rheinischen Städtebund

Kultur (Nordrhein-Westfalen)